Besemer steht für:

 Besemer, Schnellwaage, siehe Waage #Wägen durch Massenvergleich

Besemer ist der Familienname folgender Personen:

 Wolfgang Besemer (1953–2014), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Bessemer